Het Europeada 2016 is een voetbaltoernooi dat plaatsvond van 18 tot en met 26 juni 2016 in Zuid-Tirol. Dit was de derde editie van dit kampioenschap voor landenteams die geen lid kunnen worden van de FIFA en/of geen erkend land zijn. De overkoepelende FUEV (Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen) organiseerde het toernooi in samenwerking met de voetbalbond van het als gastland optredende Duitsland.

Het Zuid-Tirol won dit kampioenschap door in de finale te winnen van Occitanië (2-1).

Het Zuid-Tirol vrouwen won dit kampioenschap door in de finale te winnen van Occitanië (3-2).

Deelname

Deelname herentoernooi

Deelname vrouwen

Herentoernooi

Eerste ronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Knock-outfase

Kwartfinales

Halve finale klassering

Halve finales

Wedstrijd voor 7e plaats

Wedstrijd voor 5e plaats

Wedstrijd voor 3e plaats

Finale

Plaatsingswedstrijden
 23e/24e plaats

 21e/22e plaats

 19e/20e plaats

 17e/18e plaats

 15e/16e plaats

 13e/14e plaats

 11e/12e plaats

 9e/10e plaats

Toernooi van vrouwen

Eerste ronde

Groep X

Groep Y

Knock-outfase

Wedstrijd voor 5e plaats

Halve finales

Wedstrijd voor 3e plaats

Finale

Zie ook 
 Europeada kampioenschap voetbal 2008, 2012, 2020

Voetbal in 2016
Voetbal in Italië